Огу́зские или юго-западные тюркские языки — однa из шести групп тюркских языков. Распространены преимущественно в Западной и Центральной Азии, а также в Восточной Европе.

Происхождение 
Современные огузские языки восходят к староогузскому языку из числа тюркских языков алтайской языковой семьи.

Состав 
Согласно энциклопедии Ираника, в число огузских языков входят: турецкий, азербайджанский, туркменский, хорасанско-тюркский язык, хорезмский диалект узбекского языка и афшароидные диалекты.

Огузские языки, согласно энциклопедии Британника, принято делить на три группы: западную, восточную и южную. В западную группу входят турецкий (на нём говорят в Турции, Северном Кипре, на Балканах и тд.), азербайджанский (говорят в Азербайджане, Иране и тд.) и гагаузский (говорят в Молдавии, Болгарии, Одесской области Украины и тд.). В восточную группу входят туркменский (говорят в Туркмении и соседних странах) и хорасано-тюркский (северо-восточный Иран). В южную группу входят афшарский язык и родственные ему диалекты (говорят в Иране и Афганистане).

Внутренняя классификация 
Внутренняя классификация языков, входящих в огузскую группу, затруднена. Обосновано противопоставление саларского языка остальным огузским (максимально близок салырскому диалекту туркменского, с которым когда-то составлял один тип речи). Остальные огузские языки образуют, по существу, диалектный континуум, существуют переходные говоры между туркменским и азербайджанским, азербайджанским и турецким. Гагаузский язык традиционно трактовался как современная форма печенежского, а ближайшим к турецкому считался азербайджанский язык. Согласно новейшим исследованиям, разделение турецкого и гагаузского произошло в начале XVII в., а азербайджанская диалектная зона отделилась в основном к XVI веку (но начала отделяться в XIII).

В состав огузской группы входят языки:
 саларский;
 северноузбекский
 иканско-карабулакский
 карамуртский;
 хорезмский (группа диалектов в Узбекистане, Туркменистане и Казахстане, в классификации А. Н. Самойловича описываются как хивинско-узбекское и хивинско-сартовское наречия и выделяется как кыпчакско-туркменской) — является огузским диалектом узбекского;
 хорасанско-тюркский — ближайший к туркменскому и хорезмскому, считается переходным от туркменского к азербайджанскому типу речи
 боджнурди;
 туркменский
 трухменский (северокавказский туркменский) — туркменский диалект (этнолект) на Северном Кавказе, в основном в Ставропольском крае;
 азербайджанский
 айналлу, кашкайский, салчукский и другие диалекты азербайджанского языка, рассматриваемые также как самостоятельные языки;
 афшарский
 сонкорско-тюркский — огузский тип речи, сближающийся с азербайджанским, но обнаруживающий некоторые сходства с хорасанско-тюркскими говорами, с которыми, однако, непосредственно не соприкасается;
 сирийско-туркменские диалекты — диалекты туркменского или турецкого языка;
 турецкий
 османский (сельджукский, староанатолийский) †
 кипрский и балканско-турецкие диалекты
 урумский цалкский 
 южнобережный диалект крымскотатарского
 огузские диалекты урумского приазовского;
 гагаузский язык
 балкано-гагаузский
 собственно гагаузский;
 печенежский † — язык ряда тюркских племен, известных под названиями черные клобуки, печенеги, узы, гузы, торки, ковуи, турпеи, боуты, каспичи, берендеи.

Халаджский язык 
Причисление халаджского языка к огузским ошибочно. Недостоверна также его трактовка как карлукско-хорезмийского, вероятно, халаджский — карлукско-уйгурский (о чем свидетельствует рефлексация пратюркского -d-, идентичная рефлексации в караханидском и древнеуйгурском). Сходство с огузскими и карлукско-хорезмийскими является результатом длительного контакта.

Примечания

Литература 
 Н. А. Баскаков. Тюркские языки. М., 1962 (переизд., М., 2006);
 Э. Р. Тенишев (ред.). Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Региональные реконструкции. М., 2002;
 Языки мира. Тюркские языки. М., 1997, Бишкек, 1997.
 Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Региональные реконструкции. 2002
 Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Пратюркский язык-основа. Картина мира пратюркского этноса по данным языка. 2006
 О. А. Мудрак. Классификация тюркских языков и диалектов с помощью методов глоттохронологии на основе вопросов по морфологии и исторической фонетике. (Серия «Orientalia и Classica». Вып.23) М., РГГУ. 2009

Огузские языки